Cardo azul puede referirse a:
El nombre común de la planta Carduncellus monspelliensium.
El nombre común de la planta Echinops ritro.
El nombre común de la planta Eryngium bourgatii.
El nombre común de la planta Eryngium glaciale